Aldeanueva de Figueroa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeanueva de Figueroa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Aldeanueva de Figueroa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar